Валье-де-Вальделусио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос. Занимает площадь 95,97 км². Население — 347 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса